Islamski Bank Rozwoju (IDB, ang. Islamic Development Bank) – organizacja międzynarodowa
 Międzyamerykański Bank Rozwoju (IDB, ang. Inter-American Development Bank) – organizacja międzynarodowa